Храм Рождества Христова — название христианских храмов, освящённых в честь Рождества Господа Иисуса Христа.

Обиходные названия: Рождественская церковь, Христорождественская церковь, Христорождественский собор.

Престольный праздник — Рождество Христово, отмечаемый православными церквями , католическими и протестантскими — 25 декабря.

Россия

Белгородская область 
 Церковь Рождества Христова — в селе Весёлая Лопань Белгородского района.
 Храм Рождества Христова — в селе Солдатское Старооскольского района.
 Храм Рождества Христова — в Старом Осколе.
 Церковь Рождества Христова — в Хотмыжске.

Брянская область 
 Собор Рождества Христова — в Стародубе.

Владимирская область 
 Собор Рождества Христова — в Александрове.
 Церковь Рождества Христова — в Суздале.

Вологодская область 
 Церковь Рождества Христова на Архиерейском дворе — в Вологде.
 Церковь Рождества Христова — в селе Крохино Белозерского района.
 Церковь Рождества Христова — в Тотьме.

Воронежская область 
 Церковь Рождества Христова на Придаче — в Воронеже.
 Церковь Рождества Христова — в Воронеже.
 Церковь Рождества Христова — в посёлке Анна.
 Церковь Рождества Христова — в селе Рождественское Поворинского района.

Екатеринбург и область 
 Церковь Рождества Христова — в Екатеринбурге.
 Христорождественская церковь — в Екатеринбурге.
 Церковь Рождества Христова — в селе Дерябино Верхотурского городского округа.
 Церковь Рождества Христова — в селе Липовское Режевского района.
 Церковь Рождества Христова — в селе Сосновское Каменского городского округа.

Ивановская область 
 Храм Рождества Христова — в Кинешме.
 Церковь Рождества Христова — в Комсомольске.
 Церковь Рождества Христова — в селе Сокольском Лухского района.

Иркутская область 
 Храм Рождества Христова — в Иркутске.
 Храм Рождества Христова — в городе Бодайбо.
 Храм Рождества Христова — в Братске.

Калужская область 
 Церковь Рождества Христова в Кожевниках — в Калуге.
 Церковь Рождества Христова — в посёлке Товарково.

Кемеровская область 
 Собор Рождества Христова — в Новокузнецке.
 Храм Рождества Христова — в Новокузнецке.

Костромская область 
 Церковь Рождества Христова на Городище — в Костроме.
 Церковь Рождества Христова — в селе Борок Буйского района.
 Церковь Рождества Христова — в Макарьеве.
 Церковь Рождества Христова — в селе Рождественское Шарьинского района.
 Церковь Рождества Христова — в деревне Спас-Верховье Судиславского района.
 Церковь Рождества Христова — в Унже.

Крым 
 Храм Рождества Христова — в Балаклаве.

Курская область 
 Храм Рождества Христова — в селе 2-е Рождественское Фатежского района.
 Храм Рождества Христова — в селе Уланок Суджанского района.

Липецкая область 
 Собор Рождества Христова — в Липецке.
 Храм Рождества Христова — в Липецке.
 Церковь Рождества Христова — в селе Излегоще Усманского района.
 Церковь Рождества Христова — в селе Манино Хлевенского района.
 Церковь Рождества Христова — в селе Поддубровка Усманского района.

Москва 
 Собор Рождества Христова (храм Христа Спасителя) — в районе Хамовники.
 Храм Рождества Христова в Измайлове — в районе Измайлово.
 Храм Рождества Христова в Кудрине — в районе Арбат (утрачен).
 Храм Рождества Христова на Рогожском кладбище — в Нижегородском районе.
 Храм Рождества Христова в Черкизове — в Молжаниновском районе.
 Храм Рождества Христова в Черневе — в районе Южное Бутово.

Московская область 
 Храм Рождества Христова — в селе Беседы.
 Церковь Рождества Христова — в Волоколамске.
 Храм Рождества Христова — в Гололобово Коломенского района.
 Церковь Рождества Христова — в Звенигороде.
 Церковь Рождества Христова — в деревне Илкодино Шатурского района.
 Церковь Рождества Христова — в селе Ильинское Дмитровского района.
 Церковь Рождества Христова — в селе Ильинское Наро-Фоминского района.
 Церковь Рождества Христова — в Коломне.
 Церковь Рождества Христова — в Луховицах.
 Церковь Рождества Христова — в деревне Мальково Орехово-Зуевского городского округа.
 Храм Рождества Христова — в Мелихово городского округа Чехов.
 Храм Рождества Христова — в Мытищах.
 Церковь Рождества Христова — в деревне Мытники Рузского района.
 Храм Рождества Христова — в селе Немчиновка Одинцовского района.
 Церковь Рождества Христова — в Пронюхлово Зарайского района.
 Церковь Рождества Христова — в деревне Рождествено Истринского района.
 Церковь Рождества Христова — в селе Рождествено Истринского района.
 Церковь Рождества Христова — в селе Рождествено Рузского городского округа.
 Церковь Рождества Христова — в деревне Сенино Чеховского района.
 Церковь Рождества Христова — в деревне Телятьево Можайского района.
 Церковь Рождества Христова — в деревне Филатово Истринского района.
 Церковь Рождества Христова — во Фрязино.

Нижегородская область 
 Храм Рождества Христова — в Арзамасе.
 Храм Рождества Христова — в Балахне.
 Собор Рождества Христова — в Выксе.
 Церковь Рождества Христова в Серафимо-Дивеевском монастыре — в Дивееве.
 Церковь Рождества Христова — в селе Рождественский Майдан Арзамасского района.

Новгородская область 
 Церковь Рождества Христова на Красном поле — в Великом Новгороде.
 Храм Рождества Христова в Спасо-Преображенском монастыре — в Старой Руссе.
 Церковь Рождества Христова — в посёлке Угловка Окуловского района.

Псковская область 
 Собор Рождества Христова — в Себеже (утрачен).
 Церковь Рождества Христова в Малах — в Мальском монастыре.
 Церковь Рождества Христова — в Новоржеве.
 Церковь Рождества Христова в Майском — в Печорах.

Ростовская область 
 Церковь Рождества Христова — в слободе Большая Орловка Мартыновского района.
 Церковь Рождества Христова — в слободе Большинка Тарасовского района.
 Храм Рождества Христова — в Волгодонске.
 Церковь Рождества Христова — в Каменске-Шахтинском (утрачен).
 Храм Рождества Христова — в в станице Нижнекундрюченская Усть-Донецкого района.

Рязанская область 
 Христорождественский собор — в Рязани.
 Храм Рождества Христова — в Ряжске.

Санкт-Петербург и область 
 Церковь Рождества Христова на Песках — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Рождества Христова в Весёлом Посёлке — в Санкт-Петербурге.
 Храм Рождества Христова на Пискаревском проспекте — в Санкт-Петербурге.
 Храм Рождества Христова на Средней Рогатке — в Санкт-Петербурге.
 Храм Рождества Христова подворья Александро-Свирского монастыря — в Санкт-Петербурге.

Тверская область 
 Церковь Рождества Христова, что в Рыбаках — в Твери.
 Церковь Рождества Христова на горе — в Кашине.
 Церковь Рождества Христова — в селе Почеп Торопецкого района (утрачен).

Тульская область 
 Храм Рождества Христова — в Туле.
 Церковь Рождества Христова — в селе Голощапово Щекинского района.

Челябинская область 
 Христорождественский собор — в Челябинске (утрачен).
 Храм Рождества Христова — в Кыштыме.

Ярославская область 
 Церковь Рождества Христова — в Ярославле.
 Церковь Рождества Христова на Всполье — в Ярославле (утрачена).
 Церковь Рождества Христова — в селе Артемьево Тутаевского района.
 Церковь Рождества Христова — в селе Гагаринская Новоселка Переславского района.
 Церковь Рождества Христова — в селе Давыдово Ярославского района.
 Церковь Рождества Христова — в деревне Павликово Некрасовского района.
 Церковь Рождества Христова — в селе Пономарёво Ярославского района.
 Церковь Рождества Христова — в селе Прилуки Угличского района.
 Церковь Рождества Христова в Христорождественском при Черемхе — в деревне Рождество Большесельского района.
 Церковь Рождества Христова — в селе Якимовское Ростовского района.

Другие 
 Церковь Рождества Христова — в Алатыре.
 Христорождественская церковь — в селе Грахово.
 Храм Рождества Христова — в Краснодаре.
 Христорождественский храм — в Казани.
 Храм Рождества Христова — в селе Нижняя Добринка Волгоградской области.
 Храм Рождества Христова в Печенгском монастыре — в Мурманской области.
 Церковь Рождества Христова — в селе Берёзовка в Башкирии.
 Церковь Рождества Христова — в Чебоксарах.
 Церковь Рождества Христова — в селе Хыркасы́ Чебоксарского района.
 Христорождественский храм, Мужской монастырь во имя Архистратига Божия Михаила — в селе Новый Шарап Новосибирской области.
 Храм Рождества Христова — в городе Находка Приморского края.
 Храм Рождества Христова — в Нижневартовске.
 Храм Рождества Христова — в Красноярске.
 Собор Рождества Христова — в Хабаровске.
 Храм в честь Рождества Христова — в Посёлке Пангоды Тюменской области.
 Собор Рождества Христова — в Улан-Удэ.

Белоруссия 
 Храм Рождества Христова — в Минске.
 Церковь Рождества Христова — в Витебске (утрачена).
 Храм Рождества Христова — в Орше.
 Рождественская церковь — в Слуцке (утрачена).

Болгария 
 Храм-памятник Рождества Христова — в Шипке.
 Церковь Рождества Христова — в Арбанаси.

ДНР 
 Храм Рождества Христова — в Донецке.

Италия 
 Церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца — во Флоренции.

Казахстан 
 Собор Рождества Христова — в Алма-Ате.

Латвия 
 Собор Рождества Христова — в Риге.

ЛНР 
 Собор Рождества Христова — в Северодонецке.

Молдавия 
 Собор Рождества Христова — в Кишинёве.

Палестина 
 Базилика Рождества Христова — в Вифлееме.

Приднестровье 
 Собор Рождества Христова — в Тирасполе.

США 
 Церковь Рождества Христова — в Эри, Пенсильвания.

Украина 
 Церковь Рождества Христова — в Киеве.
 Храм Рождества Христова на Оболони — в Киеве.
 Собор Рождества Христова — во Владимире Волынской области.
 Храм Рождества Христова — в Харькове.
 Церковь Рождества Христова — в Тернополе.
 Церковь Рождества Христового — в Тернополе.

См. также 
 Рождественский монастырь
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы
 Храм Рождества Иоанна Предтечи

Примечания